La saison 2015-2016 de Danish Superliga est la cent-troisième édition de la première division danoise. Elle oppose les douze meilleurs clubs du Danemark en une série de trente-trois journées. Lors de cette saison, Midtjylland défend son titre face à 11 autres équipes dont 2 promus de 1st Division. Seule une équipe est reléguée à l'issue de la saison du fait du passage de la Superliga à un format à 14 équipes.

C'est le Football Club Copenhague qui est sacré cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec neuf points d'avance sur SønderjyskE et douze sur le tenant du titre, le FC Midtjylland. Il s'agit du onzième titre de champion du Danemark de l'histoire du club de la capitale, qui réussit même le doublé en s'imposant en finale de la Coupe du Danemark face à l'AGF Århus.

Participants 
Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de point de fair-play.

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

 Le match Hobro-AGF a originellement été remporté par Hobro sur le score de 2-1, mais Hobro ayant aligné un joueur inéligible, la victoire a été attribuée à AGF sur le score de 0-3

Source : Superligaen

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

2015-2016
Championnat Danemark Football 2015-2016 D1
Championnat Danemark Football 2015-2016 D1
Danemark M1